Interregnum – istituzione del diritto romano
 Interregno di Severo – fase leggendaria della Britannia (II-III secolo d. C.)
 Interregno sassone – fase leggendaria della Britannia (VI-VII secolo d. C.)
Grande Interregno – fase del Sacro Romano Impero che va dalla deposizione di Federico II da parte di papa Innocenzo IV nel 1245 all'elezione di Rodolfo I nell’ottobre 1273
 Interregno portoghese (Crisi del 1383-1385) – periodo della storia del Portogallo (1383-1385)
 Interregno ottomano (Triumvirato ottomano, in turco Fetret Devn) – periodo della storia dell'impero ottomano (1402-1413)
 Interregno aragonese – periodo della storia aragonese (1410-1412) 
 Interregno inglese – periodo della storia inglese (1649-1660)